CAH, sigle composé des trois lettres C, A et H, peut faire référence à :
 complexe argilo-humique ;
 classification ascendante hiérarchique ;
 Commissariat à l'aménagement des Hauts, selon la liste de sigles et acronymes concernant la Réunion ;
 Communauté d'agglomération de Haguenau ;
 congenital adrenal hyperplasia (en français, hyperplasie congénitale des surrénales), une maladie secondaire à un déficit de la synthèse du cortisol.

CAH est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Cà Mau, au Viêt Nam, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Code IATA des aéroports